Черемуховка — название населённых пунктов.

Россия 
 Черёмуховка — деревня в Прилузском районе Коми.
 Черемуховка — деревня в Узловском районе Тульской области.

Украина 
 Черемуховка (укр. Черемухівка) — село в Лебединским районе Сумской области.